Pat O'Malley (1890-1966) est un acteur américain ;
 J. Pat O'Malley (1904-1985) est un acteur britannique ;
 (1950-), un homme politique américain ;
 Sean Patrick O'Malley né le  à Lakewood dans l'Ohio, est un cardinal américain, capucin et archevêque de Boston depuis 2003.